Elena Pavlovna di Russia, nata Carlotta di Württemberg (1807-1873), granduchessa di Russia e moglie di Michail Pavlovič Romanov
Elena Pavlovna Romanova (1784-1803), granduchessa di Russia